Ме́диц () — фамилия. Известные носители:

 Медиц, Карл (1868—1945) — австрийский художник, символист.
 Медиц-Пеликан, Эмилия (1861—1908) — австрийская художница-пейзажист, график. Символист.